Ernst Cassirer – filosofo tedesco naturalizzato svedese
 Paul Cassirer – collezionista d'arte tedesco
 Richard Cassirer – neurologo tedesco